Bert Radersma, radio-omroeper voor de KRO
Radersma (orgelbouwers) (Jan Reinders en Pieter Jans Radersma), twee orgelbouwers uit de eerste helft van de 19e eeuw